3-й Чемпионат Мира по баскетболу среди девушек (до 17 лет) прошёл в двух чешских городах в Клатови и Пльзене. Первоначально мировое первенство планировалось провести в столице Словакии Братислава, но 12 апреля 2014 года ФИБА перенесла турнир в Чехию.

Квалификация

Регламент турнира 
На предварительном этапе команды разбиты на 4 группы по 4 в каждой. По результатам однокруговых турниров команды составляют сетку плей-оффа с 1/8 финала и разыгрывают медали чемпионата.

Первый этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

1/8 финала

Матчи за 9-16-е места

Матчи за 13-16-е места

Матчи за 9-12-е места

Четвертьфинал

Матчи за 5-8-е места

Полуфинал

Финальные игры

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Анхела Сальвадорес
  Кэти Лу Самуэльсон
  Джойнер Холмс
  Вираг Киш
  Дебора Дубеи

Итоговое положение 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14. 
 15. 
 16.

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу 2014 (девушки до 20 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2014 (девушки до 18 лет)
 Чемпионат Европы по баскетболу 2014 (девушки до 16 лет)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира

2014
2014 год в баскетболе
Спорт в Чехии в 2014 году
Международные соревнования по баскетболу в Чехии
Июнь 2014 года
Июль 2014 года
Чемпионаты мира в 2014 году
Чемпионаты мира в Чехии